La chaussée qui est une partie d’une voie de communication.
 Une chaussée est un terre-plein franchissant une étendue d'eau et supportant un axe de communication.

Patronymes 
 Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée (1692-1754), auteur dramatique français, inventeur de la comédie larmoyante.
 La Chaussée, de son véritable nom Jean Hamelin, valet de Godin de Sainte-Croix, utilisé comme complice de la Marquise de Brinvilliers, dans l'affaire des poisons.

Toponymes

France 
 La Chaussée, commune française de la Seine-Maritime
 La Chaussée, commune française de la Vienne
 La Chaussée, ancienne commune française rattaché en 1830 à Blotzheim puis en 1958 à Saint-Louis sous son nom d'origine de Neuweg. Elle est située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.
La Chaussée, un ancien hameau de la commune de Bougival située dans le département des Yvelines

Irlande 
 La Chaussée des Géants est une formation rocheuse et un lieu touristique d'Irlande du Nord.

Voir aussi 

 La Chaussée-d'Ivry, commune française d'Eure-et-Loir
 La Chaussée-Saint-Victor, commune française de Loir-et-Cher
 La Chaussée-sur-Marne, commune française de la Marne
 La Chaussée-Tirancourt, commune française de la Somme
 Lachaussée, commune française de la Meuse
 Lachaussée-du-Bois-d'Écu, commune française de l'Oise

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France